Алекса́ндр Станисла́вович Кузьмичёв (30 августа 1966, Пучеж, Ивановская область) — российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области.

Карьера 
 С 1985 по 1987 годы проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах СССР.
 В 1990 году окончил с отличием исторический факультет Ивановского государственного университета по специальности «историк, преподаватель истории».
 С 1990 по 1993 годы — аспирантура Ивановского государственного университета. Во время учёбы работал сторожем отдела вневедомственной охраны при ОВД Октябрьского райисполкома города Иванова, контролёром, сторожем отдела охраны при ОВД Октябрьского райисполкома города Иваново.
 С 1992 по 1994 годы — контролёр охраны Ивановского маргаринового завода. С февраля 1994 года — старший администратор, заведующий гостиницей базы отдыха «Малинки» Ивановского масложирового комбината.
 С 1993 по 1994 годы — преподаватель кафедры истории и культуры России Ивановского государственного университета.
 С 1995 годы — директор, генеральный директор туристического комплекса «Малинки».
 С октября 1998 года по ноябрь 1998 года — пресс-секретарь администрации города Вичуга.
 С 1998 по 1999 годы — старший преподаватель межвузовского Центра «Политической культуры интеллигенции» Ивановского государственного университета.
 С 1999 по 2008 годы — заместитель, первый заместитель главы администрации Ивановского муниципального района.
 В 2005 году — окончил юридический факультет Ивановского государственного университета.
 C 2008 по 2010 годы — начальник Департамента образования Ивановской области.
 С 2010 — Глава администрации города Иваново.
 16 декабря 2014 года Александр Кузьмичев по своему желанию подал в отставку. В своем заявлении он написал дату своего ухода - 12 января 2015 года. Позднее выяснилось, что в январе 2015 года Александр Кузьмичев должен занять пост заместителя Председателя правительства Ивановской области. В этой должности он будет курировать развитие городских округов в регионе.  
13 сентября 2015 года избран депутатом Ивановской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15.

Награды 
 Награждён почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2005).
 Почётной грамотой губернатора Ивановской области (2007).

Семья 
Женат, воспитывает двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Александр Станиславович Кузьмичёв
 Досье КУЗЬМИЧЁВ Александр Станиславович

Депутаты парламентов городов Российской Федерации
Главы Иванова
Выпускники Ивановского государственного университета
Преподаватели Ивановского государственного университета